XV Чемпионат мира по гандболу среди женщин проводился в Италии с 4 по 16 декабря  2001 года.

Жеребьевка команд

Предварительный этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Распределение мест 

</center>

Победитель

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола 

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
2001 год в спорте